Valga är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Pontevedra och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Valga ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Valga är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Valga. Runt Valga är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är A Estrada,  km öster om Valga. I omgivningarna runt Valga växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Galicien